RSF kan syfta på:
 Republican Sinn Féin – ett politiskt parti på Irland
 Reporters sans frontières  – en internationell yttrandefrihetsorganisation, se Reportrar utan gränser
 Russian Ski Federation/Ryska skidfederationen är en beteckning för ryska lag i världsmästerskap på skidor pga. antidopingsanktioner mot Ryssland beslutade i december 2020
Rönninge Salem Fotboll – en fotbollsförening hemmahörande i Salems kommun